Ярмила Лоукоткова (14 апреля 1923 — 29 октября 2007) — чешская писательница, автор исторических романов.

Биография 
Ярмила Лоукоткова была дочерью этнографа и лингвиста Честмира Лоукотки. В 1942 году она закончила гимназию, с 1943 года работала в Пражской мэрии, в 1949 году закончила философский факультет Карлова университета. Статьи Лоукотковой публиковались во многих периодических изданиях, но известность ей принесли исторические романы, действие которых разворачивалось в античную эпоху либо в средневековой Франции. В частности, это романы «Спартак», «Бог или дьявол» (о маршале де Ретце), «Вопреки поёт поэт» (о Франсуа Вийоне).

Примечания 

Писатели Чехии
Авторы исторических романов